

Geografia 
 Mali
Circondario di Kita – circondario del Mali nella regione di Kayes
Kita – comune del Mali capoluogo del circondario omonimo
Kita Nord – comune del Mali nel circondario di Kita
Kita Ouest – comune del Mali nel circondario di Kita

 Giappone 
Kita – quartiere speciale di Tōkyō
Kita – quartiere di Sapporo in Giappone
Kita –  quartiere  di Saitama in Giappone
Kita – di Niigata in Giappone
Kita –  di Hamamatsu in Giappone
Kita – di Nagoya in Giappone
Kita –  di Kyoto in Giappone
Kita –  di Ōsaka in Giappone
Kita – di Sakai in Giappone
Kita –  di Kōbe in Giappone
Kita – di Okayama in Giappone
Kita – di hiroshima in Giappone
Stazione di Kita-Senju – stazione di Tokio in Giappone

Persone 
Toshiyuki Kita – designer giapponese
João Leithardt Neto detto Kita – ex calciatore brasiliano

Pagine correlate 
Distretto di Kita